

Patronyme 

 Carlo Guasco (1813-1876), ténor italien ;
 Charles-Fortuné Guasco (1826-1869), peintre et professeur de dessin français ;
 Ignace François Guasco ( siècle), évêque constitutionnel ;
 Matteo Guasco (1720-1802), évêque corse ;
 Octavien de Guasco (1712-1781), érudit et écrivain italien.

Lieu 

 Guasco est une colline d'Ancône en Italie